KSC Grimbergen is een Belgische voetbalclub uit Grimbergen. De club is aangesloten bij de KBVB Voetbal Vlaanderen met stamnummer 1021 en heeft blauw-wit als kleuren. De eerste ploeg speelt zijn thuiswedstrijden in het Prinsenbosstadion.

Geschiedenis
De club werd als Grimberghen Sport Club opgericht in 1927 en sloot zich dat jaar aan bij de Belgische Voetbalbond. De eerste decennia bleef de club in de provinciale reeksen spelen. De naam werd in 1941 vernederlandst tot Sport Club Grimbergen, en kreeg in 1952 de koninklijke titel.

In 1967 bereikte Grimbergen voor het eerst de nationale Vierde Klasse. Het eerste seizoen eindigde men al meteen op een vierde plaats, een prestatie die het jaar nadien werd herhaald. In 1970 sloot SC Grimbergen het seizoen zelfs af als tweede van zijn reeks, weliswaar op zes punten van kampioen FC Dessel Sport. In 1971 herhaalde Grimbergen dit; het werd ditmaal tweede op vier punten van SC Lokeren. De volgende jaren zakte de ploeg echter terug naar de middenmoot, tot men in 1974 op twee na laatste eindigde, op een degradatieplaats. Grimbergen zakte terug naar de provinciale reeksen.

Het verblijf in de provinciale reeksen duurde tien jaar. In 1984 kon men immers weer promotie naar Vierde Klasse afdwingen. Grimbergen werkte een paar seizoenen af in de middenmoot, tot men met een voorlaatste plaats in 1988 na vier jaar weer degradeerde naar Provinciale.

Ditmaal duurde het verblijf in de provinciale reeksen zeven jaar. KSC Grimbergen vierde zijn terugkeer in de nationale bevorderingsreeksen in 1995 en eindigde het eerste seizoen al meteen weer vierde. De volgende jaren bleven wisselvallig en na een laatste plaats in 1999 zakte men opnieuw na vier seizoen weg uit Vierde Klasse.

Grimbergen streed in Eerste Provinciale echter meteen mee voor de titel en na twee jaar slaagde men er in 2001 al in terug promotie af te dwingen. Het eerste seizoen verliep echter moeilijk. De ploeg eindigde 13de en moest via een eindronde zijn plaats in Vierde Klasse proberen te behouden. Grimbergen verloor zijn eerste wedstrijd tegen vierdeklasser KFC Meulebeke met 2-3, maar na een ruime zege tegen CS Han-sur-Lesse (11-0) en KFC Izegem kon men toch het behoud in Vierde afdwingen.

De volgende seizoenen verliepen beter voor de club. In 2004 behaalde men opnieuw een plaats in de eindronde voor promotie. White Star Woluwé FC bleek daar echter al in de eerste ronde te sterk. De volgende jaren waren weer een stuk minder. In 2006/07 eindigde Grimbergen in de degradatiezone, met evenveel punten als twee andere ploegen. Dankzij een groter aantal gewonnen wedstrijden kon Grimbergen echter de rechtstreekse degradatie en de degradatie-eindronde ontlopen. In 2010 promoveerde de club naar Derde Klasse B en in 2016 vervolgens naar de tweede amateurklasse, echter maar voor 1 seizoen, in 2017 zakte KSCG terug naar derde amateur. 

Ook het seizoen 2017-2018 verliep moeilijk met degradatie tot gevolg naar 1ste provinciale, waar Grimbergen ook in seizoen 2019-2020 zal aantreden. Om doorstroming vanuit eigen jeugd te versterken heeft Grimbergen ook een 2de team dat aantreedt in 4de Provinciale, ter vervanging van de beloften/U19.

Resultaten

Trainers
 2011-2012  Stef Van Winckel,  Ludo Wouters
 2012-2013  Wilfried Wielandts
 2013-2014  Wilfried Wielandts,  Francky Cieters
 2014-2015  Francky Cieters,  Stef Van Winckel
 2015-2016  Stef Van Winckel
 2016-2017  Stef Van Winckel,  Andy Kockelbergh
 2017-2018  Vito Simone  Christian Rits
 2018-2019  Stef Verdickt  Jan Segers
 2019-2020  Dominique Jonckheere

Externe link 
 Officiële website

Sport in Grimbergen
Grimbergen
Sportvereniging in Vlaams-Brabant